Es liegt was in der Luft steht für:

 Es liegt was in der Luft (1950), Filmlustspiel von E. W. Emo
 Es liegt was in der Luft, Fernsehtitel der deutschen Ehekomödie  Der erste Frühlingstag (1956)